Анненково — название населённых пунктов:

Россия  

 Анненково — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Анненково — село в Ромодановском районе Мордовии.
 Анненково — деревня в Шатковском районе Нижегородской области.
 Анненково — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Анненково — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Анненково — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Анненково — деревня в Инзенском районе Ульяновской области.
 Анненково — село в составе города Ульяновск Ульяновской области.
 Анненково — прежнее название деревни Глумилино, вошедшей в состав города Уфы

Туркмения 
 Анненково — до 1931 года название станции Захмет Туркменской железной дороги.

См. также 

 Анненково-Лесное
Степное Анненково
 Большое Анненково
 Малое Анненково